Schießbach und Schiessbach sind Gewässernamen:
 Schießbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler in Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schießbach (Eder), rechter Zufluss der Eder unterhalb von Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schießbach (Nagold), linker Zufluss zur Nagold in Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Schießbach (Saale), linker Zufluss der Saale in Untertiefengrün, Landkreis Hof, Bayern
 Schiessbach (Saltina), rechter Zufluss der Saltina bei Unners-Berisal, Gemeinde Ried-Brig, Bezirk Brig, Kanton Wallis
 Schießbach (Swist), linker Zufluss der Swist vor Heimerzheim, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen